Роман Ефимович Мельников ( — 7 сентября 1988) — советский партийный и государственный деятель.

Биография 
Родился в деревне Синичино (ныне Можайского района Московской области). Окончил трехлетнюю сельскую школу и уехал в Москву. С 1924 г. работал токарем на заводах им. Будённого, им. Лепсе. Был комсомольским активистом.

Член РКП(б) с 1928 г. Продвинулся на ответственные посты благодаря участию в соцсоревновании.

Место работы, занимаемая должность:
 1931 — апрель 1936 заведующий орготделом, секретарь Сталинского райсовета (Москва);
 апрель 1936 — август 1937 председатель Первомайского райсовета (Москва);
 1937 — председатель Смоленского горсовета;
 19.10.1937 — 1.1940 и. о. председателя Смоленского облисполкома;
 1.1940 — 5.2.1945 председатель Смоленского облисполкома:
 1945 −1948 слушатель Высшей партийной школы при ЦК ВКП(б);
 1948 −1949 инспектор ЦК ВКП(б);
 1949 — заместитель уполномоченного ЦК ВКП(б) по Узбекской ССР:
 1949 — 10.9.1959 второй секретарь ЦК КП Узбекистана;
 1959—1963 инспектор ЦК КПСС;
 1963—1966 член Партийной комиссии при ЦК КПСС;
 1966—1982 член Комитета партийного контроля при ЦК КПСС.

С 1982 г. на пенсии.

Депутат Верховного Совета СССР 1, 3, 4, 5 созывов. В 1952—1961 кандидат в члены ЦК КПСС.

Награды: Орден Красного Знамени (09.04.1943), орден Отечественной войны II степени (06.11.1985).

Умер в Москве, похоронен на Троекуровском кладбище.

Источники 
 Руководители Смоленской области (1917—1991 годы). Биографический справочник. Смоленск, 2008.
 Провинциальная власть: система и её представители, 1917—1938 гг. Евгений Владимирович Кодин, Russia (Federation). Федеральное агентство по образованию, Смоленский гос. университет, 2006 — Всего страниц: 352
 Справочник по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898—1991 http://www.knowbysight.info/MMM/05597.asp
 Биографический словарь http://www.alexanderyakovlev.org/almanah/almanah-dict-bio/1003590/11

Председатели Смоленского облисполкома
Кандидаты в члены ЦК КПСС
Депутаты Верховного Совета СССР 1-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 3-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 4-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 5-го созыва
Вторые секретари ЦК КП Узбекистана
Инспекторы ЦК КПСС
Выпускники Высшей партийной школы при ЦК КПСС
Делегаты XIX съезда КПСС
Делегаты XVIII съезда ВКП(б)
Делегаты XX съезда КПСС
Делегаты XXI съезда КПСС